Erich Boltze ist der Name folgender Personen:

* Erich Boltze (Diplomat) (1891–1981), deutscher Diplomat
 Erich Boltze (Widerstandskämpfer) (1905–1944), deutscher Widerstandskämpfer